Lievens ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Lievens (1612–1651), holländischer Maler
 Jan Lievens (1607–1674), niederländischer Maler